|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 2005 vond plaats van 31 oktober tot en met 6 november 2005 in de Canadese stad Quebec. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Martina Suchá was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Nathalie Dechy bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het zesde reekshoofd, Amy Frazier uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achtste geplaatste Zweedse Sofia Arvidsson in twee sets. Frazier wist voor het eerst in haar carrière het enkelspeltoernooi van Quebec op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de enige van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Carly Gullickson en María Emilia Salerni had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Salerni speelde samen met Marion Bartoli.

Het eerste reekshoofd, Marion Bartoli en María Emilia Salerni, bereikte de halve finale. Daar lieten zij evenwel verstek gaan, wegens duizeligheid van Bartoli.

Het ongeplaatste Russische duo Anastasia Rodionova en Jelena Vesnina won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Līga Dekmeijere en Ashley Harkleroad in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was voor beiden hun eerste WTA-titel.

De Nederlandse Seda Noorlander, met Antonia Matic (Duitsland) aan haar zijde, strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Quebec 2005
Quebec